Quesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quesa (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Quesa (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar